En la mitología griega, Pisídice (en griego antiguo:  Πεισιδίκη, Peisidíkē) es el nombre de varios personajes:

 Pisídice, una princesa de Metimna, que quedó prendada de Aquiles mientras éste sitiaba la ciudad. Pisídice le rogó al héroe que se podría quedar como soberano de la ciudad a cambio de que ambos contrajeran votos nupciales. Aquiles simuló que aceptaba el acuerdo pero en cuanto hubo sitiado la ciudad ordenó que Pisídice fuera lapidada por traidora.
 Pisídice, una princesa tesalia hija de Eolo y Enárete. El violento Mirmidón la eligió como esposa y esta alumbró dos hijos: Ántifo y Áctor.
 Pisídice, un nombre alternativo de Demonice, madre de Testio por Ares.
 Pisídice, una hija de Pelias que junto con sus hermanas mató a su propio padre, como parte de una treta de Medea.
 Pisídice, una princesa de Pilos e hija de Néstor y de Anaxibia o Eurídice. Probablemente es la misma Pisídice que se convirtió en madre de Boro por Periclímeno, hermano de Néstor; en esta versión se trataría de su tío.
 Pisídice, hija de Leucón y madre del desdichado Argino, que se ahogó en el río Río Cefiso  huyendo de los requerimientos amorosos de Agamenón.